Pendleton é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Pendleton (Kentucky)
 Condado de Pendleton (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos